

Herby szlacheckie 
 Rogala – polski herb szlachecki

Ludzie 
 Małgorzata Rogala
 Ryszard Rogala
 Stanisław Rogala
 Stefan Rogala
 Tomasz Rogala
 Wincenty Rogala
 Wojciech Rogala
 Zygmunt Rogala
 Elżbieta Rogala-Kończak
Witold Rogala
Marianna Rogala